Константин Ильин:
 Ильин, Константин Григорьевич (1902—1984) — советский учёный-химик, профессор, доктор технических наук.
 Ильин, Константин Тимофеевич (1896—1943) — советский военный деятель, полковник.